Victor Martin può riferirsi a:

Victor Martin (1912-1989) – sociologo belga, attivo nel movimento della resistenza belga durante la seconda guerra mondiale;
Victor Martin (1903-1950) – politico canadese;
Victor Martín (1993-vivente) – nuotatore spagnolo;

Victor Martin (1993-vivente) – calciatore moldavo;